Anund Jakob (eller Ønund Jacob og Emund Kullbrenneren (kulbrænderen) født mellem 1007-09 ifølge Snorre Sturlasson 25. juli, død ca. 1050) var konge over sveeerne fra 1022 til sin død.

Anund Jakob var søn af Olof Skötkonung og Estrid (eller Astrid). Den tyske kronikør Adam af Bremen forklarer dobbeltnavnet med, at de sveere på tinget, der valgte ham som medkonge, kunne acceptere, at han var kristen, men ikke at han havde et kristent navn. "Anund" var ofte det navn, sveerne gav dem, som havde et fremmedartet navn, som var vanskeligt at udtale (jf. Anund Gårdske). Jakob skal have været dåbsnavnet.

Anund Jakob havde ambitioner om at markere sig i nabolandene i Norden, og han støttede den norske kong Olav Haraldsson med hærfolk i dennes strid mod den danske konge Knud den Store i slaget ved Helgå, som Knud vandt. Efter dette slag er det uklart, om Anund Jakob havde egentlig magt over det svenske rige. I Sigtuna blev der slået en mønt med Knud den Stores navn. Sveerne havde valgt ham som konge, skønt det nok mest var i håb om at få lov til at være i fred.

Under Anund Jakob blev der rustet en berømt vikingefærd i Østerled, det såkaldte "Ingvarstoget", se Ingvar den vidfarne.

I Vestergøtalovens kongeliste kaldes han "Emund" og siges at have opretholdt lov og orden med en usædvanlig strenghed, blandt andet ved at lade lovbryderens hus nedbrænde. Han blev derfor kendt som "Kulbrænderen" (svensk "Kolbränna").

Anund Jakob blev efterfulgt af sin halvbror Emund den gamle.

Det tilskrives ofte, at det var halvbroderens datter (af ukendt navn), der blev gift med Stenkil Rangvaldsson, men nogle kilder angiver, at denne ægtefælle til Stenkil var en datter af Anund Jakob, muligvis med navnet Maria. Ellers menes Anund Jakob at være far til datteren Gyda Anundsdatter, der (måske) kortvarigt var gift med Svend Estridsen.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Regenter fra Sverige
Svenskere i 1000-tallet